Sykea kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Sikéa (ort i Grekland), Peloponnesos, Nomós Korinthías, 
 Sykéa (ort i Grekland), Peloponnesos, Lakonien, 

Robotskapade Greklandförgreningar